Volnay (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Volnay (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary